

Prénom 
 
  (1964-), rabbin italien ;
  (1915–1981), rabbin israélien.

Patronyme 

 Claude Berel Langmann (1934-2009), plus connu sous le nom de Claude Berri, acteur, réalisateur et producteur français.
 Maurice Bérel dit Mixi-Bérel, dessinateur et illustrateur français, actif entre 1937 et 1975.

Hydronyme 
 La Belaïa Bérel (en russe : Белая Берель c'est-à-dire Bérel blanche) est une rivière du Kazakhstan.